Als Mittelsee sind die folgenden geographischen Objekte bezeichnet:

in Baden-Württemberg:
 Mittelsee (Wangen) bei Wangen im Allgäu

in Brandenburg:
 Mittelsee (Kloster Lehnin) bei Kloster Lehnin 
 Mittelsee (Höhenland) bei Leuenberg 
 Mittelsee bei Märkisch Buchholz

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Mittelsee (Tollense) bei Blumenholz 

in Nordrhein-Westfalen: 
 Mittelsee (Erftstadt) bei Erftstadt